Жарнов може бити:

 Жарнов (Пољска), насеље у повјату Опочињском, Лођско војводство, Пољска
 Жарнов (Кошице-околина), насеље у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка Република